

Anatomia 
 Fontanella – spazio cartilagineo del cranio presente nei neonati
 Fontanella della gola – lieve incavo alla base anteriore del collo
 Fontanella – parte della testa del cavallo che corrisponde alle tempie nell'uomo

Arte 
 Fontanella – piccola fontana, da cui è possibile attingere acqua, posta in luoghi pubblici

Geografia 
 Fontanella – comune della provincia di Bergamo
 Fontanella – comune austriaco del Vorarlberg
 Fontanella – contrada del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
 Fontanella Grazioli – frazione del comune di Casalromano, in provincia di Mantova
 Parco La Fontanella – parco pubblico del comune di Castel Goffredo, in provincia di Mantova
 Punta di Fontanella – montagna delle Alpi del Weisshorn e del Cervino nelle Alpi Pennine
 Villa La Fontanella – villa del comune di Fiesole, nella città metropolitana di Firenze
 Villa Fontanella – villa sul Lago di Como, Lombardia

Persone 
 Girolamo Fontanella detto Il Fontanella (1605-1644) – scrittore italiano
 Luigi Fontanella (1943-vivente) – scrittore italoamericano 
 Maria degli Angeli Fontanella (1661-1717) – beata carmelitana scalza italiana
 Vittorio Fontanella (1953-vivente) –  atleta italiano, specializzato nel mezzofondo

Pagine correlate 
Fontanelle
Fontanelli